Publio Septimio Geta (; c. 143 - c. 203/c. 204) fue el segundo hijo del anciano Publio Septimio Geta y hermano del emperador Septimio Severo. Su madre fue Fulvia Pía.  Nació y creció en Leptis Magna (sureste de Cartago, actual Libia, África del Norte). Tenía ascendencia romana italiana por parte de su madre y descendía de antepasados ​​púnicos por parte de su padre.

Este Geta era más activo políticamente que su padre. Geta fue nombrado uno de los decemviri stlitibus judicandis, que en parte implicaba juzgar juicios. Estos diez hombres eran uno de los cuatro tableros que forman los vigintiviri; la membresía en una de estas cuatro juntas era un primer paso preliminar y requerido para poder ingresar al Senado romano. Después de esto, a Geta se le encargó un tribunus laticlavius ​​con la Legio II Augusta, en ese momento estacionado en la Britania romana. Esto fue seguido por la oficina de aedile cerealis, un Curator rei pub. Anconitanorum y un Praet. hastarius et tutel. Geta en 185 se convirtió en legatus legionis o comandante de la Legio I Italica y luego en procónsul de Sicilia alrededor de 187/8. Entre alrededor de 188 y alrededor de 190, se convirtió en legatus de Lusitania. Fue cónsul sufecto en o alrededor de 191.

Después de su consulado sufecto, entre 193 y 194, se convirtió en legatus de Moesia Inferior. Cuando Severo fue proclamado emperador en 193, Geta dirigió las legiones a Carnuntum, donde estaba su hermano, para mostrar su apoyo. Está atestiguado como el legatus de Tres Daciae en 195. Geta fue nombrado cuestor y pretor de Creta y Cirenaica y se convirtió en uno de los cónsules en 203. Geta murió alrededor de 203 o 204. En su lecho de muerte, Geta le dijo a Severo que odiaba al prefecto del pretorio, Cayo Fulvio Plauciano, y le advirtió sobre la traición de Plauciano.

Árbol genealógico de la dinastía Severa 

 (1) = primer cónyuge
 (2) = segundo cónyuge
 (3) = tercer cónyuge
 (4) = cuarto cónyuge
 El verde oscuro indica un emperador de la dinastía Severa
Notas:
 Excepto donde se indique lo contrario, las notas a continuación indican que la paternidad de un individuo es como se muestra en el árbol genealógico anterior..
Bibliografía:

Referencias

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20070908142242/http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/1375.html

Antiguos romanos del siglo III
Antiguos romanos del siglo II
Gobernadores romanos de Dacia Apulensis
Gobernadores romanos de Mesia Inferior
Gobernadores romanos de Lusitania
Gobernadores romanos de Sicilia
Cónsules del Imperio romano
Gens Septimia
Dinastía Severa